Очі — органи зору.
Повіт Очі — адміністративна одиниця в Японії.
Оті, Коті — адміністративна одиниця в Японії.
Очі — японське прізвище